История про Аттилу () — литературный памятник второй половины XVI века на западнорусском письменном языке на основе исторического романа венгерского писателя и гуманиста Миклоша Олаха.

Сюжет 
В произведении представлены события V века во времена Великого переселения народов описывая военные походы гуннских племен во главе с «бичом божьим» Аттилой в Италию и Галлию, осады городов, знаменитая битва на каталаунских полях и прочие.

В повести раскрывается героизм европейских народов в борьбе с нашествием варваров, Аттила показан как великий полководец, предводитель гуннов, отождествляемых с венграми и представленных как положительный герои европейской истории.

Описание 
Перевод был сделан с польского печатного издания 1574 года, известен в единственном списке, так называемом Познанском сборнике (около 1580 года), происходящем из Новогрудка.

Произведение отражает взгляды передовых венгерских кругов эпохи Возрождения, которые перед лицом турецкой опасности мечтали о мудром и могущественном вожде нации, считали гуннов своими предками в патриотических и просветительских целях, стремились воссоздать героические страницы своего народа. Перевод этого исторического рассказа свидетельствует об огромном интересе в Великом Княжестве Литовском к произведениям исторической и героической тематики, к истории других стран и народов. Перевод выполнен в светском стиле западнорусского языка, свободном от архаичных старославянских элементов.

Литература 
 Zoltán, A. Oláh Miklós Athila című munkájának XVI. századi lengyel és fehérorosz fordítása / András Zoltán. — Nyíregyháza: Nyíregyházi Főisk. Ukrán és Ruszin Filológiai Tansz.; [Veszprém]: VE Tanárképző Kara; [Budapest]: ELTE Ukrán Filológiai Tansz., 2004. — (Dimensiones culturales et urbariales Regni Hungariae; 6).
 Веселовский, А. Н. Из истории романа и повести. Вып. 2. — СПб., 1888.
 Чамярыцкі, В. «Гісторыя пра Атылу» / Вячаслаў Чамярыцкі // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 3. Гімназіі — Кадэнцыя / БелЭн; Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 1996. — 527 с.: іл. — С. 55 — 56. — ISBN 985-11-0041-2. — С. 39.

Литературные произведения по алфавиту
Литературные произведения на старобелорусском языке